Jan Vermeer (1632-1675) – pittore olandese
Kenneth Vermeer (1986) – calciatore olandese
4928 Vermeer – asteroide intitolato al pittore olandese
Vermeer – videogioco del 1987